Herrenbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Herrenbrücke (Herrenwyk) in Herrenwyk, einem Ortsteil von Lübeck in Schleswig-Holstein
 Herrenbrücke (Lorsch) in Lorsch in Hessen